Mystère est un terme qui peut désigner :
 Un rite ou enseignement mystique, caché à ceux qui n'y sont pas initiés.
 Le mystère, le plan divin de salut conçu par Dieu de toute éternité, et révélé par Jésus-Christ, dans la religion chrétienne.
 Un mystère, un dessert glacé.
 Mystère II, Mystère IV, Super Mystère, Mystère 20, Mystère-Falcon, des avions de la marque Dassault.
 Une énigme en littérature, comme dans le roman policier ou un thriller.

Culture 
 Le mystère (ou mistère), un genre théâtral médiéval ;
 Le Mystère, un projet artistique inachevé du compositeur Alexandre Scriabine (1903) ;
 Mystère, un film de Carlo Vanzina sorti en 1983 ;
 Mystère, un spectacle du Cirque du Soleil (1993) ;
 Mystère, un feuilleton de l'été 2007 de la télévision française TF1 avec Toinette Laquière, Lio, Babsie Steger, Marisa Berenson ;
 Mystère, un film tourné en 2020 ;
 Mystère, un album studio de La Femme (2016) ;
 Mystères, un livre de Knut Hamsun (1891) ;
 Mystères, une émission de télévision française des années 1990 ;
 Mystères, une série de romans d'Enid Blyton ;
 Un mystère, une collection policière française publiée entre 1949 et 1966 par les Presses de la Cité qui connaît un prolongement par deux séries successives baptisées Mystère de 1966 à 1973 ;
 Mystère, une chaîne de télévision québécoise maintenant connue sous le nom de AddikTV.
 Mystère, ou Mysterium, une œuvre inachevée d'Alexandre Scriabine (1903-1915).

Voir aussi 
 Les Mystères d'Osiris du mois de Khoiak (Égypte antique), des journées destinées à commémorer le martyre d'Osiris ;
 Culte à mystères, forme de culte initiatique antique ;
 Les Mystères d'Éleusis, un culte à mystères propre au temple Déméter à Éleusis ;
 Mystères joyeux, Mystères douloureux, Mystères glorieux  et Mystères lumineux, quatre cycles de prières catholiques constituant le rosaire ;
 Navigation mystère, une technique d'interface utilisateur sur internet ;
 Le Mystère des voix bulgares, un qualificatif accolé à des chansons issues de la tradition bulgare ;
 Mystères de Lisbonne, un film réalisé par Raoul Ruiz en 2010 ;
 Mystères à Santa Rita, le titre français du feuilleton télévisé américain Second Chances (1993-1994) et de sa suite  (1994) du réseau CBS.  

Homonymie de titre